Гай Гале́рий (; умер после 31 года) — римский военный и политический деятель из неименитого плебейского рода Галериев, в течение пятнадцати лет в качестве префекта управлявший Египтом.

Биография 
Галерий происходил из неименитого плебейского рода Галериев (в свою очередь, происходивших, предположительно, из Аримина) и принадлежал к всадническому сословию. В эпоху правления императора Тиберия, с 16 по 31 годы, он занимал должность префекта Египта. 

Известно, что Галерий был женат на Гельвии, старшей сестре матери философа Луция Аннея Сенеки-младшего, который, к слову, смог получить квестуру и войти, таким образом, в сенат благодаря влиянию Гая. Предположительно, сыном Галерия являлся ординарный консул 68 года Публий Галерий Трахáл.

Возможно, какие-то родственные связи имелись между префектом Египта и некоей Галерией, дочерью Луция, чьё имя фигурирует в одной надписи, обнаруженной в Риме и датируемой периодом правления императора Августа (между 27 годом до н. э. и 14 годом н. э.).

Примечания

Литература 
 Rudolf Hanslik: Galerius C.G. 1. In: Der Kleine Pauly (KlP). Band 2, Stuttgart 1967, Sp. 676.
 Stein A. Galerius 1 // Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE). — 1910. — Bd. VII, 1. — Sp. 598;
 Dando-Collins S. Blood of the Caesars: How the Murder of Germanicus Led to the Fall of Rome. — New Jersey, John Wiley & Sons, Inc., 2008. — 276 ps. — Pp. 47—48. — ISBN 978-0-470-13741-3.
Галерии
Родившиеся в I веке до н. э.
Родившиеся в Римини
Префекты Египта
Умершие в I веке